Fünfziger steht für:
 1950er, sechstes Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts
 50er, sechstes Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts
 50er v. Chr., sechstes Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts v. Chr.

Siehe auch:
 Die wilden Fünfziger
 Fünfzigerausschuss
 Fünfzigrappenstück